Села:
 Кошляки — Житомирська область, Житомирський район
 Кошляки — Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підволочиський район